Chub Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chub Lake (Michigan)
 Chub Lake (Carlton County, Minnesota)
 Chub Lake (Cass County, Minnesota)
 Chub Lake (Cook County, Minnesota)
 Chub Lake (Dakota County, Minnesota)
 Chub Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Chub Lake (Hamilton County, New York)
 Chub Lake (St. Lawrence County, New York)
 Chub Lake (Dodge County, Wisconsin)
 Chub Lake (Taylor County, Wisconsin)
 Chub Lake (Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Chubb Lake